Улица Бада́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Бадаева — улица в Караганде.

Россия 
 В городе Казани:
 Улица Бадаева.
 2-я улица Бадаева.
 Улица Бадаева — улица в посёлке Мурзицы Кулебакского района Нижегородской области.
 Улица Бадаева — улица в городе Рыбинске.
 Улица Бадаева — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Бадаева — улица в посёлке Хотынец Орловской области.

Украина 
 Улица Бадаева — улица в городе Макеевке.
 Улица Павла Бадаева — улица в Измаиле.
 Улица Бадаева — бывшее название Боровой улицы в Краматорске.
 Улица Бадаева — бывшее название улицы Петра Ивахненко в Одессе.

См. также 
 Бадаев